Příjmení Painter nese více různých osobností:

 Marcos Painter (* 1986) – anglický fotbalista
 William Painter (1540–1594) – anglický renesanční spisovatel
 William Hunt Painter (1835–1910) – britský botanik

Externí odkazy